Kodiak – wyspa na Alasce (Stany Zjednoczone)
 Kodiak – archipelag obejmujący m.in. powyższą wyspę
 Kodiak – miasto na wyspie Kodiak
 port lotniczy Kodiak – port lotniczy na wyspie Kodiak
 niedźwiedź kodiak –  drapieżny ssak, podgatunek niedźwiedzia brunatnego – endemiczny podgatunek występujący na wyspie Kodiak
 Mac OS X Public Beta (nazwa kodowa: Kodiak) – wersja systemu operacyjnego OS X